Il doppio del torneo di tennis Bauer Cup 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Stephen Huss e Robert Lindstedt che hanno battuto in finale Lars Burgsmüller e Andreas Tattermusch per walkover.

Teste di serie 

 Karsten Braasch /  Ota Fukárek (primo turno)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti di finale)

 Diego Ayala /  Travis Parrott (quarti di finale)
 Gergely Kisgyorgy /  Rogier Wassen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bauer Cup 2003